Горяйновка — название населенных пунктов в России:

 Горяйновка — село в городском округе Саранск Мордовии.
 Горяйновка — село в Алексеевском районе Самарской области.